Фаза́ны  — подсемейство крупных фазановых птиц из отряда курообразных (Galliformes), являющихся во многих странах предметом птицеводства и охотничьего промысла. Включает всех представителей семейства фазановых, кроме азиатских куропаток (подсемейство Rollulinae).

Внешний вид 

Из ряда признаков, характеризующих это подсемейство, заслуживают внимания шпоры, почти всегда существующие на ногах у самцов, затем короткие, сильно округленные крылья, обыкновенно длинный и широкий, кровлеобразный хвост из 12—18 перьев, из которых средние нередко удлинены, наконец, расширенный в форме горизонтальной пластинки соответственно сильному развитию хвостовых перьев остистый отросток последнего хвостового позвонка.

Представители подсемейства характеризуются половым диморфизмом: различия между самцами и самками выражено здесь особенно резко. Самцы вообще отличаются блестящим, часто очень ярким оперением и имеют дополнительные украшения в виде бородки и длинного хвоста или надхвостья, а также, как правило, крупнее самок.

Образ жизни 
Все фазаны — оседлые птицы, живущие в лесах, реже в кустарниках, и предпринимающие лишь незначительные странствования после вывода птенцов. Все они плохо и неохотно летают, но хорошо бегают, нередко помогая себе при этом крыльями. Не делая значительных перелётов, они никогда не взлетают высоко над землёй.

Размножение 
Во время гнездования между самцами происходят жестокие бои. Полигамия составляет правило. Яйца (6—10 и больше) кладутся на землю в углубление, выстилаемое сухими листьями и хворостом. Самцы не принимают участия в выведении птенцов. Птенцы уже на третьей неделе могут взлетать на деревья. После вывода птенцов большинство соединяется в небольшие смешанные стаи.

Межвидовая гибридизация 
Подсемейство фазанов представляет большой биологический интерес в том отношении, что здесь легче и чаще, чем у какой-либо другой группы птиц, как в неволе, так и на свободе, происходит спаривание между различными видами и даже родами и образование гибридов. Некоторые из гибридов, как, например, гибриды от самцов обыкновенного (кавказского) фазана (Phasianus colchicus) и самок зелёного (японского) фазана (P. versicolor), могут размножаться. В птичниках нередко встречаются гибриды между петухом и родами Phasianus и Lophura. Гибридный фазан, получаемый в результате скрещивания золотого фазана (Chrysolophus pictus) с алмазным (Chrysolophus amherstiae), имеет уникальный цвет оперения.

Люди и фазаны 
Представители родов Phasianus и Meleagris одомашнены человеком.

К числу наиболее известных птиц этого подсемейства относится также обыкновенный фазан (Phasianus colchicus), широко распространённый во всем мире как объект охоты в виде интродуцированных одичавших популяций и благодаря разведению на специализированных фермах.

Многие другие виды фазанов, такие как золотой фазан (Chrysolophus pictus), охотно используются для вольерного содержания. Из фазанов, чаще привозимых в Европу, к тому же роду принадлежат также пёстрый китайский фазан (Syrmaticus reevesii), алмазный фазан (Chrysolophus amherstiae) и один из подвидов обыкновенного — кольчатый фазан (P. c. torquatus).

Охота на фазанов 
Вследствие своего красивого оперения и вкусного мяса фазаны с давних времён являются ценными объектами охотничьего промысла.

В степных местностях наиболее добычливая охота бывает весной, во время половодья, когда фазаны, теснимые водой, собираются довольно большими стаями на возвышенных местах, к которым охотники подъезжают в лодках. В тех же местностях в малоснежные зимы оцепляют поросшие тростником равнины, где фазаны питаются подснежной растительностью, высматривают затаившихся птиц (по струйке пара от дыхания) и едва не в упор стреляют в них или даже просто перебивают палками. Там же, а также на Кавказе на фазан охотятся с собаками: легавыми, гончими и даже дворняжками; эти последние, согнав с земли выводок, продолжают лаять на фазанов, рассевшихся по деревьям, и тем отвлекают их внимание от подходящего к ним на выстрел охотника.

В лесах, где фазаны ночуют на деревьях, охотники разыскивают их с наступлением сумерек и, выцелив в силуэт, рисующийся на фоне неба, бьют почти без промаха. Лучшее время для охоты — октябрь и ноябрь, когда выводки фазанов ещё не разбились. Лучшие часы дня — утром до 10 часов и вечером после 4 часов, когда фазаны выходят из чащи на лужайки, опушки леса или камыша и жируют; в остальное время они залегают в малоприметных местах, не давая следу, чем затрудняется работа собаки.

Фазаны нелегко поднимаются перед собакой и предпочитают спасаться бегством, запутывая след кругами и вообще извилистым ходом. При взлёте фазаны, особенно самцы, издают крыльями такой шум, что ошеломлённые им неопытные охотники нередко дают промахи. Охотники подходят иногда к жирующим фазанам на выстрел, укрываясь за кобылкой — переносным полотняным щитом с небольшим отверстием посередине, сквозь которое просовывается ружьё.

В прошлом больше всего фазаны истреблялись всевозможными силками и ловушками. Силки ставились иногда в воротцах большого колпака, сплетенного из прутьев, в середине которого насыпали для приманки виноградные выжимки или другой корм.

Фазаны отлично переносят морозы (причём на ночь зарываются в снег), вследствие чего их стали разводить и вне области их географического распространения: уход за такими акклиматизированными птицами несложен и выражается, главным образом, в подкармливании их зимой и усиленном истреблении пернатых и четвероногих хищников. Ранее в некоторых благоустроенных охотничьих хозяйствах, впрочем, таких фазанов вылавливали к зиме, которую они проводили в сараях, и выпускали снова весной. Позднее стали устраивать целые специализированные фермы по разведению фазанов.

Чаще всего подобным способом разводятся фазаны: обыкновенный (Р. colchicus), серебряный (или серебряная лофура; Lophura nycthemera), золотой (Chrysolophus pictus), зелёный (или японский; P. versicolor). На разведённых фазанов охотятся обыкновенно или с легавой собакой, или же облавами.

Генетика 
Молекулярная генетика
  нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 899 746 (по состоянию на 3 февраля 2015).
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 55 417 (по состоянию на 3 февраля 2015).

Классификация 
Нижеследующий список упорядочен таким образом, чтобы показать  между видами. Названия триб и подсемейств даны согласно четвёртому изданию . Роды, не входящие в какую-либо из триб, указаны как incertae sedis.

"Erectile clade"

"Non-erectile clade"

Филогения 
Кладограмма, приведённая ниже, основана на исследовании ультраконсервативных элементов ДНК Де Чена и соавторов (2021). Гималайская куропатка (род Ophrysia), которая, возможно, является вымершим видом, не была включена в анализ. Названия триб и подсемейств указаны согласно Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Количество видов и названия родов Canachites, Ortygornis, Campocolinus и Synoicus даны в соответствии со списком, составленным ,  и Дэвидом Донскером от имени Международного союза орнитологов. Русскоязычные названия по «Пятиязычному словарю названий животных» (если не указано иное).

См. также 
 Медный пёстрый фазан

Примечания

Литература 
 
 
  
  
  A Monograph of the Pheasants: 4 Vols. — 1st edn. — : H. F. Witherby, 1918—1922. (Переиздание: Pheasants: Their Lives and Homes, 2 Vols. — 1926; однотомное переиздание: , 1936; репринт: Dover Publications, 1990, 4 Vols. bound as 2. ISBN 0-486-26579-X и ISBN 0-486-26580-3.)

Ссылки 
 
 
 

 
Объекты охоты